Forster steht für:
 Forster (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Forster (Unternehmen), österreichische Unternehmensgruppe

Orte:
 Forster (Aitrang), Ortsteil von Aitrang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Forster (Hebertsfelden), Ortsteil von Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Forster (Kastl), Ortsteil von Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Forster (Postmünster), Ortsteil von Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Forster (Tann), Ortsteil von Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Forster (Gemeinde Vorau), Ortsteil von Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Forster (Australien), Ort in Australien

Weiteres:
 Codex Forster, Sammlung von Blättern von Leonardo da Vinci
 USS Forster (DE-334), Geleitzerstörer der United States Navy
 Forster-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher an der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Forsters Passage, Meerenge im Archipel der Südlichen Sandwichinseln, Antarktis
 Forster Mariengarten, Wein-Großlage in Forst an der Weinstraße, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Forster Pechstein, Wein-Einzellage in Forst an der Weinstraße, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Forster Ungeheuer, Wein-Einzellage in Forst an der Weinstraße, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Förster (Begriffsklärung)
 Foster
 Forester
 Vorster